Antoni Piątkowski, urzędnik terytorialny i sądowy
 Antoni Piątkowski (1875-1947), nauczyciel, działacz ludowy
 Antoni Piątkowski, duchowny rzymskokatolicki